Село може да се отнася за:
 село – славянско наименование на основния вид селско населено място в славянски страни (България, Босна и Херцеговина, Република Македония, Русия, Сърбия, Украйна, Хърватия)
 Село – село в Албания, област Аргирокастро
 Село – 9 села в Русия
 Село – 5 села в Словения
 Село – село в Хърватия, Приморско-горанска жупания
 Село – окръг в Индонезия, провинция Централна Ява
 „Село“ – спортен електромобил от Индонезия

Вижте също 
 Ново село
 Старо село